Una strana coppia di suoceri (The In-Laws) – film del 1979 diretto da Arthur Hiller
 Matrimonio impossibile (The In-Laws) – film del 2003 diretto da Andrew Fleming